Вешчица може бити:

 Вешчица (Мурска Собота), насељено место у Граду Мурска Собота у Републици Словенији
 Вешчица (Раскрижје), насељено место у Општини Раскрижје у Републици Словенији